Het tiende FIFA-wereldkampioenschap voetbal voor clubs (Engels: FIFA Club World Cup) vond plaats van 11 tot en met 21 december 2013 in Marokko. Aan het kampioenschap, dat door de FIFA wordt georganiseerd, namen zeven clubs deel; de winnaars van zes continentale bekertoernooien en de landskampioen van het organiserend land.

Kandidaten 
Er waren vier landen die interesse hadden om het Wereldkampioenschap voor clubs in 2013 en 2014 te organiseren.
 
 
  (organiseerde het toernooi in 2009 en 2010 in Abu Dhabi)
 
In oktober 2011 maakte de FIFA bekend dat Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika zich terugtrokken als mogelijke gastlanden. De FIFA stelde Marokko officieel aan als gastland op 17 december 2011.

Stadions 
Het toernooi werd gespeeld in de steden Agadir en Marrakesh.

Deelname

Speelschema 
De loting voor de laatste drie posities in het speelschema vond plaats op 9 oktober 2013 in Marrakesh.

Wedstrijden

Play-off

Kwartfinales

Wedstrijd voor 5e plaats

Halve finales

Wedstrijd voor 3e plaats

Finale

Individuele prijzen

Topscorers

Externe links 
 Officiële website

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 2013
Voetbal in Marokko
Voetbal